Munerati ist der Familienname folgender Personen:

 Dante Carlo Munerati SDB (1869–1942), italienischer Ordenspriester und römisch-katholischer Bischof
 Federico Munerati (1901–1980), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Ottavio Munerati (1875–1949), italienischer Agrarwissenschaftler